Keskinensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Keskinensaari (ö i Tornedalen), Lappland, 
 Keskinensaari (ö i Tunturi-Lappi), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar